Гушан — фамилия. Известные носители:

 Гушан, Виктор Анатольевич (род. 1962) — приднестровский олигарх, владелец и президент холдинга «Шериф». Отец Евгения Гушана.
 Гушан, Евгений Викторович (род. 1988) — приднестровский политик. Сын Виктора Гушана.